

Cinema
The Magic City – film del 2011 diretto da R. Malcolm Jones

Musica
The Magic City – album del 1965 di Sun Ra 
The Magic City – album del 1997 degli Helium 
Magic City – album del 2004 di P-Money 
Magic City – album del 2006 di MC Magic

Televisione
Magic City – serie televisiva statunitense del 2012